Абдурахим Тилешуп Откур (1923 — 5 октября 1995) — уйгурский поэт и прозаик, один из наиболее видных деятелей уйгурской культуры XX столетия.

Биография 
Родился в семье торговцев. Осман Хаджи, один из крупных торговцев города, не был его родным отцом, но принял Абдурахима как своего.

В 1936 году отправился на обучение в колледж города Урумчи.

В 1942 году окончил университет Синьцзяна и до 1949 года работал редактором в газете «Altay Geziti till». В 1949—1980, хорошо владея уйгурским, китайским, русским, английским и рядом тюркских языков, работал в качестве переводчика в различных государственных учреждениях.

С 1980 — сотрудник Института литературных исследований Академии философии и социальных наук в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В 1988 был назначен заместителем председателя правления общества «Kutadgu Bilig».

По некоторым источникам, дважды (в 1951—1958, затем в 1966—1976) заключался в тюрьму китайскими властями по обвинению в националистической деятельности.

Работы 
Впервые стихи Абдурахима Тилешупа Откура были опубликованы в 1940 году. Стихи «Вдоль реки Тарим» () и «Мелодии сердца» () были очень популярны. Последние романы автора — «Дорога» () и «Забытая земля» () стали самыми популярными книгами среди уйгуров.

Примечания

Ссылки 
 Doğu türkistan uygur edebiyatçilari

Уйгурские писатели
Выпускники вузов Китая